Южноазиатские игры — спортивное состязание, проводимое каждые два года среди атлетов из стран Южной Азии. Игры организуются Федерацией южноазиатских игр под патронажем Олимпийского совета Азии и Международного олимпийского комитета.

История 
Решение о проведении Южноазиатских федеративных игр было принято в 1981 году делегациями Бангладеш, Индии, Непала и Шри-Ланки на встрече в ФРГ. Планировалось провести первые игры уже в следующем году, но политическая ситуация в Южной Азии не позволила сделать это.

В 1983 году была создана Южноазиатская спортивная федерация, а в 1984 году в Катманду состоялись первые Игры. В 2004 году, на 32-й сессии Южноазиатской спортивной федерации было решено переименовать игры в Южноазиатские игры.

Страны-участницы 
В настоящее время в Южноазиатских играх принимает участие 8 стран:
 Афганистан
 Бангладеш
 Бутан
 Индия
 Мальдивы
 Непал
 Пакистан
 Шри-Ланка

Список игр

Южноазиатские пляжные игры

Южноазиатские зимние игры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Южноазиатские игры на сайте Пакистанского спорткомитета